Кубок Чехии по футболу 2001/02 () — стал девятым розыгрышем Кубка Чехии по футболу. Победителем в третий раз стала пражская «Славия», которая обеспечила себе участие в Кубке УЕФА 2002/03.

Участники

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Сезон 2001/02 на сайте jfk-fotbal 
 Официальный сайт 

Спорт в Чехии в 2001 году
Спорт в Чехии в 2002 году
Чехия
2001/2002